Floret indywidualnie kobiet był jedną z konkurencji szermierczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 2-4 lipca. W zawodach uczestniczyło 25 zawodniczek z 9 państw.

Wyniki 

Zawodniczki zostały podzielone na grupy. W każdej grupie zawodniczki walczyły systemem każda z każdą. Walka trwała do pięciu trafień.

Ćwierćfinały 

Trzy najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinału.

 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Półfinały 

Trzy najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do finału.

 Grupa A

 Grupa B

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924